Дени́с Серге́ев: 
 Сергеев, Денис Валерьевич (род. 1983) — российский хоккеист.
 Сергеев, Денис Сергеевич (род. 1982) — российский боксёр.